Модубар-де-ла-Эмпаредада ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос.  Занимает площадь 12 км². Население — 535 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса